Kubin, Azerbajdzsán
Alsókubin (szlovákul Dolný Kubín), Szlovákia, Zsolnai kerület, Alsókubini járás
Felsőkubin (szlovákul Vyšný Kubín), Szlovákia, Zsolnai kerület, Alsókubini járás
Temeskubin, ma Kevevára (szerbül Kovin), Szerbia, Vajdaság, Dél-bánsági körzet